Гуннар сын Хамунда или Гуннар с Конца Склона (, X-й век) — исландский хёвдинг, один из главных героев «Саги о Ньяле», упоминающийся и в других «родовых сагах». Первая половина саги подробно рассказывает о событиях, приведших к гибели Гуннара на его усадьбе Конец Склона в Южной Исландии в конце Х-го века.

Образ Гуннара в саге 
Гуннар сын Хамунда считается типичным «светлым героем» исландских саг в противовес «тёмным героям», таким, как Эгиль. Сага рисует идеал человека того времени:

«Это был человек рослый, сильный и очень искусный в бою. Он рубил мечом обеими руками и в то же время метал копья, если хотел. Он так быстро взмахивал мечом, что казалось, будто в воздухе три меча. Не было равных ему в стрельбе из лука, он всегда попадал без промаха в цель. Он мог подпрыгнуть в полном вооружении больше чем на высоту своего роста и прыгал назад не хуже, чем вперед. Он плавал, как тюлень. Не было такой игры, в которой кто-либо мог состязаться с ним. Говорили, что ловкостью он превосходил всех. Он был хорош собой. Лицо у него было белое, нос прямой, но слегка вздёрнутый, глаза голубые и зоркие, щеки румяные, волосы русые, густые. Он прекрасно знал правила обхождения, был вынослив, щедр и сдержан, верен в дружбе и строг в выборе друзей. У него было много всякого добра».

Образ Гуннара демонстрирует читателю «постклассический и национальный тип — смелый, но спокойный, готовый всегда сражаться во имя справедливости и сохранения мира, стоящий выше узкородовых интересов».

Семья 
Гуннар был сыном Хамунда сына Гуннара и Раннвейг дочери Сигфуса. У него были двое братьев, Кольскегг и Хьёрт, и сестра Арнгунн, жена Хроара Годи Междуречья, внука Гардара, открывшего Исландию. Женой Гуннара была Халльгерд Длинноногая, дочь Хёскульда из рода людей из Лососьей долины, дважды вдова, о которой говорили, что она убила своих мужей (это было справедливо только в отношении первого). Халльгерд родила Гуннару двух сыновей — Грани и Хёгни. Младший был «доброго нрава», а Грани «во многом в мать».

Биография 
Гуннар родился и вырос на усадьбе Конец Склона в Южной Исландии. В зрелом возрасте он несколько лет провёл в Скандинавии, где ходил в успешные викингские походы во главе собственной эскадры, насчитывавшей до десяти кораблей. Харальд Синезубый предложил Гуннару поступить к нему на службу, но тот ответил, что хотел бы сначала съездить в Исландию; эти слова прозвучали как отказ.

Гуннар был близким другом Ньяля и часто приходил к нему за советом, но не всегда этим советам следовал, что его в конце концов и погубило. Ньяль предупредил его по возвращении с юга, что не стоит ехать на альтинг. Гуннар тем не менее поехал и там случайно встретился с Халльгерд Длинноногой. Результатом этой встречи стал брак (для Гуннара первый, для Халльгерд — третий). Из-за жены Гуннар постепенно втянулся в родовую вражду.

Ньяль предостерегал Гуннара от убийства двух мужчин из одного рода, говоря, что это приведёт Гуннара к смерти. Но тот всё же убил двух родичей могущественного хёвдинга Гицура Белого. Тогда Ньяль посоветовал своему другу уехать из Исландии, чтобы спасти свою жизнь. Тот отправился в путь, но, обернувшись на свою усадьбу при отъезде, был так поражён красотой пейзажа, что не смог уехать.

Когда кровные враги Гуннара в количестве сорока человек окружили его дом, он долго отстреливался из лука. Тетиву перерубил один из противников, и Гуннар попросил у Халльгерд две пряди её волос, чтобы сделать новую. Та отказала ему, так как хотела отомстить за удар, нанесённый им когда-то во время семейной ссоры. Гуннару пришлось вступить в рукопашный бой, в котором он и погиб. Так Халльгерд стала виновницей смерти и третьего своего мужа.

Гуннара похоронили сидящим в кургане. Раннвейг, его мать, не положила копьё рядом с телом, сказав, что его должен взять тот, кто будет мстить за погибшего. Поэтому к копью никто не притронулся. Позже его взял сын Гуннара Хёгни, чтобы убить им двух из числа нападавших на его отца и заставить остальных выплатить виру. Британская исследовательница Х. Э. Дэвидсон рассматривает рассказ о мёртвом Гуннаре, произносящем вису из кургана, в качестве одного из доказательств наличия у скандинавов веры в возрождение сразу после смерти.

Упоминания в других сагах 
«Книга о заселении Исландии» рассказывает другую версию родословной Гуннара: его мать Раннвейг была не внучкой Сигхвата Рыжего, а дочерью. В этом случае он приходился Унн, приданое которой он потребовал с её бывшего мужа Хрута сына Херьольва, двоюродным братом. Обстоятельства, приведшие к смерти Гуннара, описываются там примерно так же, только его убийц было согласно «Книге…» не сорок, а тридцать.

«Сага о Курином Торире» называет Гуннара сына Хамунда одним из двух лучших лучников Исландии наряду с Гуннаром сыном Хлив.

В художественной литературе 
Исландский поэт Йоунас Хадльгримссон в первой половине XIX века посетил «Островок Гуннара» в Южной Исландии — клочок заросшей травой земли посреди пустыни, образовавшейся в результате постоянных разливов рек. Согласно местным легендам, стоя на этом месте, Гуннар увидел, как красива его родина, и решил никуда не уезжать. В стихотворении «Островок Гуннара» поэт изобразил Гуннара сына Хамунда патриотом Исландии, предпочитающим неизбежную смерть на родине эмиграции.

«Не замечал я прежде, сколь прекрасен
Зеленый холм, на нем овец ватага,
Как нивы желты, а шиповник красен.

Что жизни даст мне бог — приму за благо;
Я остаюсь! Прощай же, в добрый час,
Мой друг и брат!» — Так повествует сага

Да! Гуннару страх смерти не указ —
Ему ли жить без родины, без чести!
…

Британский поэт Луис Макнис описал гибель Гуннара в стихотворении «Сага о Ньяле»:

У зеркала: высокая блондинка. Душится за ухом.
Через плечо язвит любовника, потом уходит.
А он — он остается беззащитным, один, и мир — против него.
Все, как тогда, тысячелетие назад. И в памяти:
Высокая блондинка, с косой до пояса, вполоборота к мужу,
Порвавшему на луке тетиву, — и вот теперь он просит
У Халльгерд прядь волос, чтоб натянуть на лук и отстреляться
От недругов. «Прядь тебя спасет? А помнишь
Пощечину, которую мне дал?» Враги снимают с дома крышу, Гуннар
Стоит и ничего не может сделать. Блондинка улыбается. Неохотно
Они его добили. И тем самым враги — и женщина, — они той ночью
Открыли путь для множества смертей: старик, его жена и внук
Будут убиты. Но рассказ той саги из темноты веков — как будто луч
Направленный на нас, она — напоминанье:
В жестокости, предательствах и злобе
Людское в людях было — благородство.

Гуннар стал одним из главных героев исторического романа Генри Триза «Горящий Ньял», использующего сюжет «Саги о Ньяле» и изданного в 1964 году. Действие романа начинается с эпизода, когда Гуннар добивается от Хрута сына Херьольва возвращения приданого его бывшей жене Унн, и включает описание дальнейшей жизни Гуннара до самой гибели.

Исландский писатель Бьярни Хардарсон издал в 2014 году роман «Мёрд», где события «Саги о Ньяле», включая распрю, ставшую роковой для Гуннара, описываются с точки зрения Мёрда сына Вальгарда.

В кинематографе 
В фильме Бьёрна Б. Бьёрнссона «Сага о Ньяле» (2003 г.), действие которого начинается с конфликта между Гуннаром и Откелем, Гуннара сыграл Хилмир Снаэр Гуднасон.

Гуннар — главный герой второй серии документально-художественного фильма Рагнара Хандссона «Легенды Исландии». (2013 год). Здесь его сыграл Бьяртур Гудмундссон.

Предки

Примечания

Тексты

Литература 
 Islenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940 (1948—1976), Páll Eggert Ólason, Jón Guðnason, and Ólafur Þ. Kristjánsson, (6 volumes. Reykjavík: Hid Íslenzka Bókmenntafélags, 1948—1952, 1976).
 Einar_Pálsson. Baksvið Njálu, 1969. Mímir, Reykjavík.
 Fox, Denton. «Njals Saga and the Western Literary Tradition.» Comparative Literature, Vol. 15, No. 4 (Autumn, 1963), p. 289—310.
 Magnusson Magnus Njal’s Saga. — New York: Penguin Books, 1960. — ISBN 0-14-044103-4.
 Ordower, Henry. «Exploring the Literary Function of Law and Litigation in 'Njal’s Saga.'» Cardozo Studies in Law and Literature, Vol. 3, No. 1 (Spring — Summer 1991), pp. 41-61.

Литература Исландии
Исландские саги
Персонажи исландских саг
Персонажи «Саги о Ньяле»